Степаньковский сельсовет:

 Степаньковский сельсовет — в Лотошинском районе Московской области (упразднён в 1951 году)
 Степаньковский сельсовет — в Звенигородском и Воскресенском уездах Московской губернии (до 1920 и в 1925—1926 годах)